Kapata steht für:

 Kapata (Kavango), König der Kavango (Ethnie) in Namibia

Kapata ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Kapata (* 1960), sambischer Politiker